Gassier est un patronyme porté notamment par :

 H.-P. Gassier (1883-1951), journaliste français et cofondateur du journal Le Canard enchaîné ;
 Hippolyte Gassier (1834-1907), homme politique français ;
 Josefa Gassier (1821-1866), cantatrice espagnole ;
 Louis Gassier (1820-1871), baryton français ;
 Pierre Gassier (1915-2000), critique d'art français.